Bari – miasto i gmina w południowych Włoszech
 Bari (grupa etniczna) – afrykańska grupa etniczna
 Prowincja Bari – prowincja we Włoszech
 Bari (Somalia) – region administracyjny w Somalii
 Andrea Bari – włoski siatkarz
 Lynn Bari – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Manasa Bari – fidżyjski rugbysta